M’Poko oder Mpoko steht für:

 M’Poko (Fluss), einen Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 Bangui M’Poko International Airport, einen Flugplatz in der Zentralafrikanischen Republik
 Ombella-Mpoko, eine Präfektur der Zentralafrikanischen Republik
 M'Poko Virus, ein Virus